Джо́уи () — английское имя, краткая форма от  ().

Известные носители 
 Де Майо, Джоуи — бас-гитарист и основной композитор хеви-метал группы Manowar.
 Джордисон, Джоуи — американский ударник и гитарист.
 Крамер, Джоуи — американский барабанщик группы Aerosmith.
 Джоуи Рамон — вокалист и композитор американской группы Ramones.
 Джоуи Темпест — вокалист шведской группы «Europe».

В популярной культуре 
 Джоуи Триббиани — персонаж американских телевизионных сериалов «Друзья» и «Джоуи».
 Джоуи — спин-офф сериала «Друзья».

См. также 
 Джои